Фра́нтишек Ка́берле (; 6 августа 1951, Кладно, Чехословакия) — бывший чехословацкий хоккеист, защитник и тренер.

Биография 
Франтишек Каберле начал свою хоккейную карьеру в клубе «Кладно». Он провёл в этой команде почти всю свою карьеру. С 1972 по 1974 год он выступал за армейскую команду «Дукла Йиглава». В 1983 году перебрался за границу, играл в Японии за «Фурукаву» и в Германии за «Дуйсбург».

С 1974 по 1980 год играл в сборной Чехословакии. В её составе стал двукратным чемпионом мира и трижды становился серебряным призёром чемпионата мира. 

После окончания игровой карьеры тренировал команды «Кладно» и «Фурукава», работал скаутом.

4 ноября 2008 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Достижения 

 Чемпион мира 1976, 1977
 Серебряный призёр чемпионата мира 1975, 1978, 1979
 Финалист Кубка Канады 1976
 Чемпион Чехословакии 1974—78, 1980 (6 раз)
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1973, 1982
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1972, 1981
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 1977
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1970

Статистика 

 Чемпионат Чехословакии — 426 игр, 48 шайб
 Сборная Чехословакии — 197 игр, 9 шайб
 Всего за карьеру — 623+ игры, 57+ шайбы

Семья 
Франтишек Каберле-старший является отцом знаменитых чешских хоккеистов Томаша Каберле и Франтишека Каберле-младшего.

Ссылки 

 Профиль на сайте Зала славы чешского хоккея
 Статистика на eliteprospects.com
 Kaberle, Frantisek // www.rodi-db.de

Хоккейные защитники
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккейные тренеры Чехии
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»